Torrejoncillo se puede referir a las localidades españolas de:

 Torrejoncillo, en la provincia de Cáceres.
 Torrejoncillo del Rey, en la provincia de Cuenca.